На сегодняшний день в Эстонии 47 поселений имеют статус города. В нижеприведённой таблице указаны: название города, год присвоения ему данного статуса, численность населения в 1979, 1989, 2000 и 2006 годах и постоянного населения в 2012 и 2019 годах, а также уезд, в котором расположен город.

Список городов

Общий

Подробный

Галерея

См. также 
 Административное деление Эстонии
 Городские агломерации Эстонии
 Посёлки городского типа Эстонии

Примечания 

 
Эстония
Списки:География Эстонии